Hamparan Perak (plaats), een plaats in Indonesië
Hamparan Perak (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing